Via Romea – nome generico utilizzato dal medioevo per indicare le strade che i pellegrini percorrevano verso Roma
 Via Romea nonantolana – via di comunicazione che seguendo all'incirca il percorso del fiume Panaro attraversa la pianura emiliana, l'Appennino modenese, il pistoiese, per congiungersi alla Via Francigena all'altezza dell'Arno
 Strada statale 309 Romea – strada statale italiana
 Strada statale 309 dir Romea – strada statale italiana, diramazione della strada statale 309 Romea

Pagine correlate 

 Romei (disambigua)
 Romeo